Lost Souls (englisch: verlorene Seelen) ist:

Computerspiele:
 Lost Souls (Computerspiel, 1990), textbasiertes Rollenspiel (1990)
 Lost Souls (Computerspiel, 1991), Horror-Rollenspiel (1991)
 eine Erweiterung des Strategiespiels Earth 2150, siehe Earth (Spieleserie)#Earth 2150: Lost Souls (2002)
 Dark Fall: Lost Souls, Adventurespiel der Dark Falls Reihe (2009)

Filmtitel:
 Nightworld: Lost Souls, Originaltitel von Haus der verlorenen Seelen, amerikanisch-kanadischer Fernsehfilm von Jeff Woolnough (1998)
 der Originaltitel von Lost Souls – Verlorene Seelen, US-amerikanischer Spielfilm von Janusz Kaminski (2000)

Musikalben:
 Lost Souls (Doves-Album) (2000)
 Lost Souls (Loreena-McKennitt-Album) (2018)

Siehe auch:
 Lost Soul, Begriffsklärung